Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kevin Ullyett che ha battuto in finale Gianluca Pozzi 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (finale)
 John van Lottum (semifinali)
 Kevin Ullyett (Campione)
 Gouichi Motomura (secondo turno)

 Tuomas Ketola (quarti di finale)
 Cristiano Caratti (quarti di finale)
 Neville Godwin (quarti di finale)
 Lior Mor (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 2000